Early Flight — сборник американской рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в 1974 году на собственном лейбле Grunt Records и включающий ранее нереализованные студийные записи 1965-66 и 1970-х годов.

Список композиций

Участники записи 
 Марти Балин — гитара, вокал
 Пол Кантнер — ритм-гитара, вокал
 Йорма Кауконен — соло-гитара, вокал
 Грейс Слик — клавишные, вокал
 Джек Кэссиди — бас-гитара
 Скип Спенс — барабаны (1-3)
 Спейсер Драйден — барабаны (4-6,8-9)
 Джои Ковингтон — барабаны (7), колокольчики (9), конги (9)
 Signe Anderson — вокал
 Джерри Гарсия — гитара (4, 5)
 John P. Hammond — губная гармоника

Ссылки 
 Early Flight на сайте Discogs.com

Альбомы Jefferson Airplane